Baco y Ariadna de Varsovia  es un lienzo al óleo de Giambattista Pittoni, pintado alrededor de 1720. La pintura, se encuentra actualmente en la Museo Nacional de Varsovia de Varsovia.

Véase también 

 Museo Nacional de Varsovia
 Baco y Ariadna de Tiziano
 Ariadna

Notas

Referencias

Bibliografía 

 Franza Zava Boccazzi, "Pittoni", 1979, Ed. Alfieri, Venezia.

Enlaces externos 

Colecciones del Museo Nacional de Varsovia
Dioniso en la pintura
Cuadros de los años 1720
Parejas famosas ficticias o reales en arte y literatura